Села:
 Сухоріччя — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Сухоріччя — Львівська область, Львівський район